Vezon est une section de Tournai.
 Vezon, ancienne commune de la Moselle rattachée à Marieulles.
 Le Vezon, un voilier dériveur à coque en acier, classé Monument historique en France.